New Moment New Ideas Company (NMNI) София е комуникационна агенция в България, София. Агенцията специализира в реклама, но извършва PR дейност, организация на събития, промоции и интерактивна реклама.

Сред известните кампании на агенцията са тези за влизането на България в НАТО, „Любо“ и „Супер Любо“ за БТК и БТК ADSL, „Спасете мъжа“ за Каменица, „Ало Календар“ за Нова телевизия и 8 кампании за риалити шоуто Биг Брадър.

Клиенти на NMNI София са VIVACOM, Danone  България, Toyota Balkans, Обединена българска банка, Каменица, ПОК Доверие, Mr. Bricolage, Red Bull и др.

История 
Агенцията е основана през 1992 г. като филиал на Bates и Saatchi & Saatchi. Работи за Toyota (от 1996), Обединена българска банка (от 1998) и ПОК Доверие (от 1999). След 2002 г. агенцията работи като независима компания със собствен бранд – New Moment New Ideas Company. След успешно партньорство с Danone България, агенцията стана филиал на брандовете на Young & Rubicam тук.

Структура 
Глобално, NMNI, София е частна компания, част от New Moment Group, която включва няколко независими агенции от Източна Европа, основани от Драган Сакан, които имат офиси във всички държави от бивша Югославия (Белград, Скопие, Любляна, Загреб, Баня Лука, Сараево, Подгорица) и Албания.

Награди 
NMNI е била 5 пъти Агенция на годината във Фестивала на Асоциацията на рекламните агенции (ФАРА) и има 4 награди за финалист на фестивала Golden Drum в Словения, както и 4 награди EFFIE.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Ню Момент

Медийни компании в София
Реклама